Gussinaja (russisch ) ist der Name einer Vielzahl von Flüssen in Russland, darunter:
 Gussinaja (Donskaja), Nebenfluss der Donskaja
 Gussinaja (Gussinybucht), Zufluss der Gussinybucht der Karasee
 Gussinaja (Malaja Kimitina), Nebenfluss der Malaja Kimitina
 Gussinaja (Ostsibirische See), Zufluss der Gussinajabucht der Ostsibirischen See
 Gussinaja (Penschinabusen), Nebenfluss des Penschinabusens des Ochotskischen Meeres
 Gussinaja (Putschewejem), Nebenfluss des Putschewejem
 Gussinaja (Suolema), Nebenfluss der Suolema
 Gussinaja (Wrangelinsel), Zufluss der Ostsibirischen See auf der Wrangelinsel